Hardesty ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Hardesty (* 1987), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Herb Hardesty (1925–2016), US-amerikanischer Jazz- und R&B-Musiker
 Reina Hardesty (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin und Kamerafrau
 Robert L. Hardesty († 2013), US-amerikanischer Redenschreiber